A Hard Day's Night kan henvise til:

 A Hard Day's Night (film), en film fra 1964 med The Beatles
 A Hard Day's Night (album), et album, der fungerer som soundtrack til filmen
 "A Hard Day's Night" (sang), en sang fra filmen og albummet udgivet på single
 Hard Days Night Hotel, et hotel i Liverpool opkaldt efter filmen
 A Hard Day's Night (EP), en EP med rockgruppen Sugarcult med en coverversion af The Beatles' sang